Ingenieurzeitschrift steht für
Österreichische Ingenieurzeitschrift
Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift
 Sächsische Ingenieurzeitschrift
Siehe auch:
Ingenieur-Nachrichten